Филипп Огюст Эннекен (в старых русских источниках Геннекен, ; ,  — , Лёз-ан-Эно близ Турне) — французский художник-портретист, исторический живописец, баталист.

Биография 
Уроженец Лиона. Сперва учился живописи у шведского художника Пера Эберхарда Когелла (1734—1812) в родном Лионе, затем в Париже под руководством Жака Луи Давида. Позже, благодаря английскому покровителю, отправился в Рим, но был вынужден покинуть Италию из-за антифранцузских беспорядков 1793 года. Был сторонником революционных событий во Франции.

Во время Первой империи создал ряд больших исторических полотен, которые сделали его знаменитым и популярным художником. Его картина «Триумф французского народа 10 августа» (Le Triomphe du peuple français au 10 août) выиграла первый приз на Салоне 1799 года; в 1820 году это полотно было разрезано на куски и разделено между музеями Руана, Анжера, Ле-Мана и Канн. К числу известных полотен художника относятся «Битва у пирамид» (1806), «Размещение Старой гвардии в лагере Булонь» (1806) и др.

После Реставрации Бурбонов Филипп Огюст Эннекен отправился в Бельгию, где стал директором Академии искусств в Льеже (1813—1814), затем Академии Турне.

В конце жизни ослеп и умер в нищете.

Многие его рисунки хранятся в Лионском музее изобразительных искусств.

Галерея

Примечания

Литература 
 Jérémie Benoit, Philippe-Auguste Hennequin 1762—1833, Arthéna, Paris, 1994.

Ссылки 
 Philippe-Auguste Hennequin

Художники Франции XVIII века
Художники Франции XIX века
Художники-неоклассики
Художники по алфавиту
Художники-портретисты Франции
Художники-баталисты Франции
Исторические художники Франции
Ученики Жака Луи Давида
Люди Великой французской революции по алфавиту